Tjålmakjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige.  Tjålmak är ett samiskt ord som på svenska kan översättas med små sjöar med sund emellan.

Tjålmakjaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (13,6 ha)
Tjålmakjaure (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (14,3 ha)
Tjålmakjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 735503-165093), sjö i Jokkmokks kommun,  (8,9 ha)
Tjålmakjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 744289-162410), sjö i Jokkmokks kommun,  (22 ha)
Tjålmakjaure (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (36,9 ha)

Referenser

Se även
Tjålmak
Tjålmakjauratj

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn